

События 
 1 января — отменена монополия на фарерскую торговлю.
 1 февраля — началось наступление повстанцев-тайпинов от Нанкина на восток к морскому побережью Китая
 18 февраля — в Османской империи издан указ (гатти-гумаюн), гарантирующий традиционные права христианских общин, подтверждающий постановления танзимата, равенство всех религий и народностей и дающий христианам доступ ко всем должностям.
 25 февраля — открылся Парижский конгресс под председательством министра иностранных дел Франции графа Александра Валевского. Конгресс должен был подвести итоги Крымской войны.
 26 февраля — конгресс Коста-Рики дал президенту Хуану Рафаэлю Море чрезвычайные полномочия в связи с намечавшейся войной против Никарагуа.
 1 марта — Коста-Рика объявила войну Никарагуа, где правил Уильям Уокер и через три дня открыла военные действия.
 20 марта — войска Коста-Рики разбили отряды Уокера при Санта-Росе.
 30 марта
 Подписан Парижский мирный договор по итогам Крымской войны.
 Российская империя, Франция и Великобритания подписали в рамках Парижского мирного договора первую Аландскую конвенцию, согласно которой Россия обязалась не строить укреплений на принадлежавших ей Аландских островах.
 11 апреля — сражение армий Коста-Рики и Никарагуа под Ривасом. Понеся большие потери, ни одна из сторон не добилась успеха. В конце апреля президент Коста-Рики отдал своей армии приказ об отходе.
 16 апреля — заключена Парижская декларация о морской войне.
 21 апреля — каменщики и рабочие строек в Мельбурне вышли на марш протеста, требуя сокращения рабочего дня до 8 часов. Организаторы акции первыми в мире добились перехода на 8-часовой рабочий день без потери в заработной плате.
 29 апреля — открыт виленский Музей древностей, первый публичный музей в Литве.
 В Петербурге на Васильевском острове основан Балтийский завод — крупнейшее судостроительное предприятие России.
 24 мая — Американский аболиционист Джон Браун во главе небольшого отряда, в составе которого были трое его сыновей, ночью напал на поселение Потаватоми-Крик в Канзасе (США), так как было известно, что белые жители этого посёлка нападали на проповедников аболиционизма, избивали их, а нескольких убили. 
Браун и его люди стучались в двери домов под видом заблудившихся путников, а когда им открывали, вытаскивали мужчин на улицу и убивали их.
 2 июня — основан Благовещенск, центр Амурской области, в месте слияния рек Амур и Зея.
 12 июля — Уильям Уокер провозгласил себя президентом Никарагуа, контролируя всего две провинции страны.
 2 сентября — в Нанкине заговорщиками убит тайпинский полководец Ян Сюцин.
 21 сентября — Уильям Уокер подписал декрет о восстановлении рабства в Никарагуа.
 24 сентября — в Никарагуа союзные армии Гватемалы и Сальвадора занимают Манагуа.
 8 октября — ведя поиски пиратов и контрабандистов, китайские власти арестовали на Жемчужной реке возле Кантона 12 матросов-китайцев, шедших на судне «Эрроу», имевшем британский флаг. Инцидент использован англичанами как повод к Второй опиумной войне.
 12 октября — королева Испании Изабелла II отправила в отставку премьер-министра Леопольдо О’Доннеля и назначила на его место генерала Рамона Марию Нарваэса.
 13 декабря — в Стамбуле подписан первый договор между США и Ираном, предусматривавший установление дипломатических отношений и беспошлинную торговлю между странами.
 14 декабря — коалиционная армия после долгой осады заняла временною столицу Никарагуа город Гранаду. Самопровозглашённый президент Уильям Уокер бежал, приказав взорвать город.

Без точных дат 
 Тайпины снесли Фарфоровую пагоду в Нанкине.
 Цинские власти в Гуанси казнили французского миссионера отца Огюста Шапделена и двоих его китайских последователей — скорее всего, их просто спутали с тайпинами. Инцидент использован французами как повод к Второй опиумной войне.
 Расколы среди самих тайпинов дошли до резни. С ведома тайпинского «государя» Хун Сюцюаня в Нанкине убиты тысячи сторонников зарезанного тайпинского полководца Ян Сюцина.
 В связи с коронацией Александра II был введён чин обер-форшнейдера (следовал за блюдами и разрезал кушанья для императорской четы), чин II и III классов.

Наука

Театр

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1856 году
 6 марта — Василий Васильевич Матэ, русский художник, рисовальщик, гравёр.
 17 марта — Михаил Александрович Врубель, русский художник (ум. 1910).
 2 мая — Василий Розанов, русский религиозный философ, литературный критик и публицист, один из самых противоречивых русских философов XX века.
 6 мая — Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа.
 17 июня — Франц Алексеевич Рубо, русский художник.
 10 июля — Никола Тесла, изобретатель.
 26 июля — Джордж Бернард Шоу, британский драматург, писатель, романист, лауреат Нобелевской премии в области литературы.
 27 августа — Иван Франко, украинский писатель, поэт, публицист, переводчик.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1856 году

 12 января — Людовит Велислав Штур, словацкий поэт, филолог, общественный деятель (род. 1815).
 1 февраля — Иван Фёдорович Паскевич, русский военный деятель (род. в 1782).
 14 февраля — Екатерина Александровна Хитрово, сестра милосердия и настоятельница Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия в период Крымской войны.
 17 февраля — Генрих Гейне, немецкий поэт (род в 1797).
 24 февраля — Николай Иванович Лобачевский, русский математик (род. 792).
 26 апреля — Пётр Яковлевич Чаадаев, русский философ и публицист (род. 1794).
 23 июня — Иван Васильевич Киреевский, русский религиозный философ, литературный критик и публицист (род. 1806).
 26 июня — Макс Штирнер, настоящее имя Иоганн Каспар Шмидт), немецкий философ (род. 1806).
 9 июля — Амедео Авогадро, граф, итальянский учёный, физик и химик, открыватель закона Авогадро (род. 1776).
 29 июля — Карел Гавличек-Боровский, чешский политический деятель, поэт и публицист, один из основоположников чешской журналистики, сатиры и литературной критики (род. 1821).
 19 августа — Шарль Фредерик Жерар, французский химик (род. 1816).
 30 августа — Гилберт Эббот Э-Беккет британский писатель-сатирик (род. 1811)
 28 сентября — Франц Карл Моверс, немецкий римско-католический богослов, востоковед и педагог (род. 1806).
 6 октября — Густав Адольф Гиппиус, художник-портретист балтийско-немецкого происхождения, литограф и педагог (род. 1792).
 18 ноября — Михаил Семёнович Воронцов, граф, светлейший князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант; почётный член ПАН; новороссийский и бессарабский генерал-губернатор (1823—1844) (род. 1782).

См. также

Примечания